Christian Schulze ist der Name folgender Personen:

* Christian Schulze (Zahnmediziner) (1914–1999), deutscher Zahnarzt, Kieferorthopäde und Hochschullehrer 
 Christian Schulze (Bildhauer) (* 1946), deutscher Bildhauer 
 Christian Schulze (Medizinhistoriker) (* 1970), deutscher Philologe, Biologe und Medizinhistoriker 
 Christian August Schulze († 1826), deutscher Rittergutsbesitzer, Jurist und Beamter
 Christian Ferdinand Schulze (1774–1850), deutscher Altphilologe und Historiker
 Christian Friedrich Schulze (1730–1775), deutscher Arzt und Naturwissenschaftler
 Christian Gottfried Schulze (auch Christian Gottfried Schultze; 1749–1819), deutscher Kupferstecher

Siehe auch:
 Christian Schultze
 Christian Schulz